Појам Елизабета од Палатината може да се односи на:
 Елизабета Шарлота од Палатината (1597—1660)
 Елизабета од Палатината (1618—1680)
 Елизабета Шарлота од Палатината (1652—1722), војвоткиња Орлеана